Ville Leino (né le  à Savonlinna en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Leino commence sa carrière en jouant pour le club de sa ville natale, le SaPKo dans le championnat de division 3 en 2000-2001 alors qu'il est âgé de 17 ans, la «  ». Deux saisons plus tard, il rejoint l'équipe d'Ilves Tampere en élite finlandaise la .

En 2005-2006, il joue sous les couleurs du HPK Hämeenlinna et remporte le titre de champion de la saison.

Le , il est échangé aux Flyers de Philadelphie en retour de Ole-Kristian Tollefsen et d'un choix de quatrième ronde au repêchage 2011.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2000-2001 || SaPKo || Suomi-sarja || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002 || SaPKo || Suomi-sarja || 15 || 6 || 6 || 12 || 4 || -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2002-2003 || Ilves Tampere || SM-liiga || 23 || 1 || 1 || 2 || 0 || -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2003-2004 || Ilves Tampere || SM-liiga || 54 || 9 || 15 || 24 || 26 || 7 || 1 || 1 || 2 || 4
|- 
| 2004-2005 || Ilves Tampere || SM-liiga || 56 || 8 || 11 || 19 || 32 || 7 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2005-2006 || HPK Hämeenlinna || SM-liiga || 56 || 12 || 31 || 43 || 65 || 13 || 3 || 9 || 12 || 4
|- 
| 2006-2007 || HPK Hämeenlinna || SM-liiga || 50 || 11 || 29 || 40 || 73 || 8 || 1 || 9 || 10 || 31
|-
| 2007-2008 || Jokerit Helsinki || SM-liiga || 55 || 28 || 49 || 77 || 18 || -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2008-2009 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 57 || 15 || 31 || 46 || 18 || 10 || 3 || 10 || 13 || 10
|-
| 2008-2009 || Red Wings de Détroit || LNH || 13 || 5 || 4 || 9 || 6 || 7 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
|2009-2010 ||Red Wings de Détroit ||LNH ||42 ||4 ||3 ||7 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 || Flyers de Philadelphie ||LNH ||13 || 2 || 2 || 4 || 4 || 19  ||7 || 14 || 21 || 6
|-
|2010-2011 || Flyers de Philadelphie ||LNH || 81|| 19|| 34|| 53|| 22|| 11|| 3|| 2|| 5|| 0
|-
|2011-2012 || Sabres de Buffalo ||LNH || 71|| 8|| 17|| 25|| 16|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2012-2013 || Sabres de Buffalo ||LNH || 8|| 2|| 4|| 6|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Sabres de Buffalo || LNH || 58 || 0 || 15 || 15 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015|| KHL Medveščak || KHL || 28|| 7|| 8|| 15|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Kloten Flyers || LNA || 4 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016|| Dinamo Riga || KHL || 39|| 3|| 9|| 12|| 8|| - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016|| Växjö Lakers HC ||SHL ||17 ||2 ||12 ||14 ||2 ||13 ||0 ||3 ||3 ||8
|-
| 2016-2017|| Växjö Lakers HC ||SHL ||44 || 8 || 15 || 23 || 14 ||6 || 0 || 2 || 2 || 2

|286 || 40 || 79 || 119 || 70 || 37 || 10 || 18 || 28 || 6

Références

Annexes

Liens externes  
 

Naissance en octobre 1983
Naissance à Savonlinna
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur du SaPKo Savonlinna
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Joueur du EHC Kloten
Joueur du Dinamo Riga
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Växjö Lakers HC
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Gagnant du Kultainen kypärä
Gagnant du trophée Lasse-Oksanen